Remi je lahko:

remí, neodločen rezultat.
remi, eden od možnih izidov šahovske partije, pri kateri je rezultat neodločen
remi, igra s kartami z dvema snopoma po dvainpetdeset kart in štirimi ali šestimi jokerji
 Remi, belgijsko pleme